

Geografia
 Brega – città libica nel distretto di al-Wahat (Cirenaica)

Musica 
 Brega – genere musicale brasiliano

Persone 
 Gheorghe Brega (1951) – politico moldavo
 Giuseppe Brega (1877-1960) – architetto italiano
 Enrico Brega (1893-?) – calciatore italiano
 Mario Brega (1923-1994) – attore italiano, figlio di Primo
 Piero Brega (1947) – cantautore italiano
 Primo Brega (1893-1955) – atleta italiano

Storia 
 Re di Brega – sovrani mitologici irlandesi

Pagine correlate
 Breg